Gábor Kemény ist der Name folgender Personen:

* Gábor Kemény (Politiker, 1830) (1830–1888), ungarischer Politiker und Journalist
 Gábor Kemény (Politiker, 1910) (1910–1946), ungarischer Politiker